Ruse pode referir-se às seguintes pessoas:
 James Ruse, um colono na Austrália
 Michael Ruse, um filósofo
 Ruse (revista em quadrinhos), publicado por CrossGen
 R.U.S.E., Um jogo estilo "RTS" (Real Time Strategy) desenvolvido por Eugen Systems

Ruse é também o nome de vários lugares:
 Ruse (Bulgária), uma cidade na Bulgária, também chamada Rousse
 Ruse (província), a província que cerca a cidade na Bulgária
 Ruše, uma cidade e município na Eslovênia
 Ruse, Austrália, um subúrbio de Sydney, na Austrália

Desambiguação